Erovnuli Liga 2017 var den 29:e säsongen av Georgiens högstaliga i fotboll. Torpedo Kutaisi vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Kvalspel

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Georgien
Fotbollssäsongen 2017
2017